Das Interzonenturnier Sousse 1967 wurde vom 15. Oktober bis 16. November 1967 als Rundenturnier in der tunesischen Stadt Sousse ausgetragen. Es wurde vom Weltschachbund FIDE organisiert und sollte sechs Teilnehmer der Kandidatenwettkämpfe zur Schachweltmeisterschaft 1969 ermitteln.

Rücktritt Fischers 
Der amerikanische Großmeister Bobby Fischer trat vorzeitig vom Turnier zurück, nachdem er sich im Streit um die Spielbedingungen mit den Organisatoren überworfen hatte. Zu diesem Zeitpunkt lag er mit großem Vorsprung in Führung. Fischer hatte seine Partien gegen Reshevsky, Stein, Barczay, Byrne, Cuellar, Myagmarsuren und Sarapu gewonnen sowie gegen Kortschnoi, Portisch und Kavalek remisiert. Alle Ergebnisse mit Beteiligung Fischers wurden annulliert und sind in der nachfolgenden Tabelle nicht enthalten.

Abschlusstabelle

Turnier um Platz 6 
Zwischen den drei punktgleichen Spielern Reshevsky, Hort und Stein wurde ein Stichkampf zur Ermittlung des sechsten Qualifikanten angesetzt, der im Februar und März 1968 in Los Angeles stattfand. Dabei traf jeder Spieler viermal auf jeden der beiden anderen. Nach diesem Stichkampf waren erneut alle drei Spieler punktgleich. Zehn der zwölf Partien endeten remis. Lediglich zwischen Hort und Stein gab es entschiedene Partien: Stein gewann in der zweiten, Hort in der vierten. Dabei hatte Stein in seiner Verlustpartie ein Remisgebot abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt stand noch die letzte Partie zwischen Hort und Reshevsky aus, so dass Stein nicht sicher sein konnte, mit einem Remis den ersten Platz zu erreichen.
Nach dem unentschiedenen Ausgang des Stichkampfes entschied die Sonneborn-Berger-Wertung des Hauptturniers über die Rangfolge, wodurch Reshevsky den letzten Qualifikationsplatz erhielt, ohne eine Partie im Stichkampf zu gewinnen.

Weblinks 
 Tabelle auf mark-weeks.com

Einzelnachweise 

1967
Schachwettbewerb in Tunesien
Sportveranstaltung in Sousse
Schachveranstaltung 1967